Raphael, właśc. Miguel Rafael Martos Sánchez (ur. 1943), hiszpański wokalista oraz aktor telewizyjny, filmowy i teatralny
 Raphaël, właśc. Raphaël Haroche (ur. 1975), francuski piosenkarz
 Raphael – japońska grupa muzyczna grająca visual kei rock, aktywana w latach 1997–2001
 Raphaël (biblioteka programistyczna)